A131 steht für:
 Autoroute A131 in Frankreich
 A131 road in England

Abkürzung